El nombre John Edwin puede hacer referencia a:

 John Edwin (1749 - 1790), actor de teatro británico.
 John Edwin (1768 - 1805), también actor y además director, hijo del anterior.